

Der Kreis Balassagyarmat (ungarisch Balassagyarmati járás) ist ein Kreis innerhalb des nordungarischen Komitats Nógrád. Er grenzt im Westen an den Kreis Rétság, im Nordosten an den Kreis Szécsény und im Südosten an den Kreis Pásztó. Im Süden und im Nordwesten bildet das Komitat Pest die Grenze. Schließlich bilden zehn Gemeinden im Norden die Grenze zur Slowakei.

Geschichte 
Der Kreis ging während der ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 unverändert mit allen 29 Gemeinden aus seinem Vorgänger, dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Balassagyarmati kistérség) hervor.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Balassagyarmat hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 1.323 Einwohnern auf einer Fläche von 18,35 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des zweitgrößten Kreises liegt etwas unterhalb des Komitatswerts. Der Verwaltungssitz befindet sich in der einzigen Stadt, Balassagyarmat, im Norden des Kreises gelegen.

* Grenzgemeinde zur Slowakei

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Balassagyarmat
Komitat Nógrád